Остров Ба́терст () — остров на востоке Тиморского моря, принадлежит Северной территории Австралии.

География 
Географически входит в состав островов Тиви. Расположен примерно в 80 км к северу от города Дарвин и занимает площадь около 1691,6 км².

Летом на Батерсте очень жарко: температура достигает 34 °C. Зимой максимальная температура составляет 33 °C, минимальная — 16 °C.

История 
Остров был открыт европейцами только в 1644 году, хотя задолго до этого он был заселён австралийскими аборигенами. Европейским первооткрывателем острова стал голландский путешественник Абел Тасман. Впоследствии, в 1818 году, остров исследовал Филипп Паркер Кинг, назвав его в честь Генри Батерста, 3-го графа Батерста. В течение очень длительного времени остров нисколько не привлекал внимания европейцев.

Жизнь на Батерсте претерпела значительные перемены после появления на нём католических миссионеров и епископа Франциска Ксавьера Гзелля (), родившегося в Эльзас-Лотарингии. В 1910 году ему удалось уговорить администрацию Южной Австралии выделить ему участок в 10 тысяч акров на острове Батерст, чтобы основать там христианскую миссию для аборигенов. Однако процесс христианизации шёл с большими затруднениями.

19 февраля 1942 года Батерст подвергся бомбёжке японской авиации.

В 1967 году на берег острова было выброшено двухмачтовое парусное судно «Синга Бетина». Экипаж: Анри Бурдан, бывший французский летчик, и его жена Жози. Их робинзонада длилась 2 месяца. Описание: на франц. языке — Henri Bourdens. Croisière cruelle. En survie sur une ile déserte. Paris. 1968, на русск. языке — Анри Бурдан. Трагический рейс. Прогресс. Москва. 1971.

В 1978 году владение островом было официально передано местным аборигенам тиви. В настоящее время Батерст находится в управлении Земельного совета Тиви, который также выдаёт разрешение на посещение острова некоренным жителям.

Население 
Крупнейшее поселение острова, Нгуиу (), расположено в юго-восточной части острова, численность населения которого составляет около 1450 человек.

Остров Батерст является частью резервации австралийских аборигенов.

См. также 
 Список островов Австралии

Примечания

Ссылки 
 Земельный совет Тиви  
 Искусство островов Тиви 
 Информация об острове в энциклопедии Британника 
 
 

Острова Северной территории